Kiva – rodzaj pomieszczenia spotykanego w domach Indian północnoamerykańskich
 Kiva Microfunds – organizacja charytatywna